У цьому списку подано міста Ємену.

Примітки 

Ємен
Списки:Ємен